Дронговский — польская фамилия. 

Известные носители:
 Дронговский, Бартломей (род. 1997) — польский футболист.
 Дронговский, Мариан Марианович (1889—1938) — советский хозяйственный деятель, председатель правления Мурманской железной дороги.